Strohl est un nom propre.

Famille Strohl 
Strohl est le patronyme d’une famille alsacienne d'origine suédoise, remontant au , en la personne d'Ingjald Strahle né vers 1089  . S’orthographiant originellement Strahle, puis Strahl, le nom fut une fois encore déformé en raison du dialecte alsacien et prit la forme qu’on lui connaît aujourd’hui – celle de « Strohl » -  sous Hans Strohl dit Le Vieux, bourgeois de Haguenau et de Strasbourg. On observe que les membres de cette famille sont issus de plusieurs ramifications qui ont fait souche et remontent, pour les plus anciennes, à la fin du . 
 
Ayant épousé les idées de la Réforme luthérienne de ses débuts, les Strohl s’en firent les plus vifs défenseurs en Basse-Alsace. Philippe Strohl (1571-1631), prévôt de Haguenau fut un des chefs du parti luthérien d’Alsace, ainsi que ses deux frères cadets Hans-Georg (1580-1665) et Johann (1585-1671) que la cité impériale députa près le Conseil impérial de Francfort en 1653 afin de faire valoir le droit de culte des luthériens en Alsace. 

Tout au long des siècles suivants, la famille Strohl continua à s’illustrer dans l'administration domaniale et citadine: Notamment plusieurs membres au grand Conseil et au Sénat de Strasbourg, bon nombre d’échevins, de prévôts, de baillis, de chefs de tribus de villes d’importance diverse.  Un de ses membres, en la personne de Jean-Philippe Strohl fut anobli en 1754 par le duc régnant de Deux-Ponts, Christian  IV de Bavière. 
Enfin au long des , elle a fourni, à la France, un nombre important de hauts-fonctionnaires, des personnalités du monde intellectuel et du monde des arts, cinq officiers d’état-major, plusieurs officiers supérieurs, etc.    

La famille Strohl porte d’azur à la flèche empennée d’argent posée en pal, la pointe en haut. Devise : Ich Strahle.

Notons qu'il existe d'autres familles du même nom notamment en Suisse et en Allemagne, mais n'ayant cependant aucun lien avec celle susmentionnée.

Illustrations 
 André Strohl (1887–1977), médecin et neurologue français 
 Alfred Wilhelm Strohl, diplomate, artiste peintre et mécène français à Rome;
 Georges Strohl (1839–1901), militaire français ;
 Henri Strohl (1874-1959), historien et théologien protestant alsacien ;
 Jean Jacques Edouard Georges Strohl (1874-1955), général de brigade français ;
 Pierre Strohl (1881–1972), haut fonctionnaire français, frère d’André Strohl ;
 Rita Strohl (1865–1941), pianiste et compositrice française ;
 Hélène Strohl (1951), énarque, ancienne inspectrice générale de affaires sociales, écrivaine
Alex Strohl (1989), photographe

Autre 
 Syndrome de Guillain-Barré-Strohl, maladie auto-immune inflammatoire du système nerveux périphérique.

Voir aussi 
 Hugo Ströhl, (1851–1919), peintre héraldiste autrichien.

Références 

Homonymie